Camp Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Camp Knob (Nevada)	
 Camp Knob (North Carolina)